Chondrilla može označavati:
 Chondrilla (Animalia) Schmidt, 1862, rod spužvi iz pordice Chondrillidae
 Chondrilla (Plantae) L., biljni rod iz porodice Asteraceae